Port Hope ist der Name mehrerer Orte:

 Port Hope (Michigan)
 Port Hope (Ontario)